Vicksburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Vicksburg (Michigan)
Vicksburg (Mississippi)